De Topper is de naam waaronder in Nederland wedstrijden tussen de twee succesvolste voetbalclubs (Ajax en PSV) bekendstaan. Hoewel niet zo beladen als De Klassieker behoren wedstrijden tussen beide clubs, ongeacht de stand op de ranglijst, voor hun supporters tot een van de belangrijksten van het jaar.

Geschiedenis
De rivaliteit tussen beide clubs kwam tot stand in de jaren 70. De wedstrijden tussen Ajax en PSV worden ook als toppers bestempeld sinds het seizoen 1973-1974. De rivaliteit tussen Ajax en PSV bestaat al geruime tijd en komt voort uit diverse oorzaken, zoals de verschillende interpretatie van al dan niet recente nationale en internationale successen van beide clubs en de veronderstelde tegenstelling tussen de Randstad en de provincie.

Wedstrijden (vanaf 1928)

Resultaten (vanaf 1928)

Overstappers

Van Ajax naar PSV 

Jan Hassink - 1925 directe transfer
Piet van der Kuil - 1959 directe transfer
Frits Soetekouw - 1967 directe transfer
Ruud Geels - 1981 speelde tussendoor bij een andere club
Arie Haan - 1983 speelde tussendoor bij een andere club
Frank Arnesen - 1985 speelde tussendoor bij een andere club
Gerald Vanenburg - 1986 directe transfer
Ronald Koeman - 1986 directe transfer
Wim Kieft - 1987 speelde tussendoor bij een andere club
Søren Lerby - 1987 speelde tussendoor bij een andere club
John Bosman - 1990 speelde tussendoor bij een andere club
Stanley Menzo - 1994 directe transfer
Marciano Vink - 1994 speelde tussendoor bij een andere club
Jan Wouters - 1994 speelde tussendoor bij een andere club
Wim Jonk - 1995 speelde tussendoor bij een andere club
André Ooijer - 1997 speelde tussendoor bij een andere club
Jason Čulina -  2005 speelde tussendoor bij een andere club
Michael Reiziger - 2005 speelde tussendoor bij een andere club
Patrick Kluivert - 2006 speelde tussendoor bij een andere club
Kenneth Pérez - 2007 directe transfer
Andy van der Meyde - 2010 speelde tussendoor bij een andere club
Jeremain Lens - 2010 speelde in de jeugd van Ajax
Luciano Narsingh - 2012 speelde in de jeugd van Ajax
Florian Jozefzoon - 2013 speelde tussendoor bij een andere club
Steven Bergwijn - 2014 speelde in de jeugd van Ajax
Damian van Bruggen - 2016 directe transfer
Siem de Jong - 2016 speelde tussendoor bij een andere club
Pablo Rosario - 2016 speelde in de jeugd van Ajax
Donyell Malen - 2018 speelde in de jeugd van Ajax
Nick Viergever - 2018 directe transfer 
Ki-Jana Hoever - 2022 speelde in de jeugd van Ajax
Anwar El Ghazi - 2022 speelde tussendoor bij een andere club

Van PSV naar Ajax

Gert Bals - 1965 directe transfer
Peter Hoekstra - 1996 directe transfer
John Veldman - 1996 speelde tussendoor bij een andere club
Jaap Stam - 2006 speelde tussendoor bij een andere club
Klaas-Jan Huntelaar - 2006 speelde tussendoor bij een andere club
Jürgen Colin - 2007 speelde tussendoor bij een andere club
Dennis Rommedahl - 2007 speelde tussendoor bij een andere club
Kenneth Pérez - 2008 directe transfer
Ismaïl Aissati - 2008 directe transfer
Rob Wielaert - 2009 speelde tussendoor bij een andere club
André Ooijer - 2010 directe transfer
Riechedly Bazoer - 2014 speelde in de jeugd van PSV
Siem de Jong - 2017 speelde op huurbasis voor PSV voordat hij terugkeerde bij Ajax
Zakaria Labyad - 2018 speelde tussendoor bij een andere club
Remko Pasveer - 2021 speelde tussendoor bij een andere club
Mohamed Ihattaren - 2022 speelde tussendoor bij een andere club
Przemysław Tytoń - 2022 speelde tussendoor bij een andere club
Steven Bergwijn - 2022 speelde tussendoor bij een andere club

Zie ook 
 De Klassieker
 Lijst met Nederlandse voetbalderby's

Voetnoten

AFC Ajax
PSV
Topper